Império Parta
Língua parta

Localidades 

Parţa

Desambiguação